Марко Вешовић може бити:

 Марко Вешовић (песник) (1945), југословенски песник, добитник Бранкове награде.
 Марко Вешовић (фудбалер) (1991), црногорски фудбалер.